Torcy-le-Petit kan syfta på:
 Torcy-le-Petit, Aube
 Torcy-le-Petit, Seine-Maritime